Guntherus ist die lateinische Form des Vornamens Günther und der Name von:

 Guntherus de Kitzscher, Gründer von Kitzscher
 Guntherus de Eicheim, Gründer von Eichen (Schopfheim)
 Guntherus de Einsedeln (13. Jahrhundert), siehe Einsiedel (Adelsgeschlecht)